Christian Goux (1929-2018) est un homme politique français
 Christian Goux (1946-), est un dessinateur et un scénariste français de bandes dessinées

Voir aussi